Pikkusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pikkusaari (ö och gränsmärke i Ruuhijärvi),  (0 ha)
2. Pikkusaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,44, long 23,54), 
3. Pikkusaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,22, long 23,64),  (2 ha)
4. Pikkusaari (ö i Egentliga Finland, Åbo),  (2 ha)
5. Pikkusaari (ö i Lappland, Tornedalen),  (1 ha)
6. Isosaari med Pikkusaari,  (1 ha)
7. ö i Kulovesi, 
8. Pikkusaari, Salo,  (2 ha)
9. Pikkusaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,91, long 29,76),  (2 ha)
10. Pikkusaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,73, long 23,95), 
11. Pikkusaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 67,05, long 28,89),  (8 ha)
12. Pikkusaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
13. Pikkusaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,72, long 27,62),  (4 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar